А́льфред Мари́я Ви́льнер (, 1859—1929) — австрийский либреттист, композитор и музыковед. Автор многочисленных либретто для опер, оперетт им балетов, в том числе для Иоганна Штрауса, Лео Фалля и Франца Легара. Наибольшую известность получила его (совместно с Робертом Боданцки и Лео Штейном, 1909 год) оперетта «Граф Люксембург» с музыкой Легара.

Биография 
Вильнер родился в 1859 году в Вене. Получил музыкальное и юридическое образование (последнее — в Венском университете). Вначале сочинял музыку, затем переключился на сочинение либретто для спектаклей Венской государственной оперы. Одно из либретто Вильнера стало основой неудачной оперетты Иоганна Штрауса «Богиня Разума» (Die Göttin der Vernunft, 1897); позднее переработанный вариант той же пьесы превратился в оперетту Франца Легара «Граф Люксембург» (1909). Известность молодой либреттист получил после постановки оперетты Лео Фалля «Принцесса долларов» (1907, текст совместно с Фрицем Грюнбаумом). Далее Вильнер много работал с Францем Легаром, Лео Фаллем, Эдмундом Эйслером и другими венскими композиторами, написал также либретто оперы Джакомо Пуччини «Ласточка» (1917).

Творчество

Оперы 
 Das Heimchen am Herd, Карл Гольдмарк, 1896
 Die Schneeflocke, Heinrich Berté, 1896
 Ein Wintermärchen, Гольдмарк, 1908
 Der Eisenhammer, B. Bersa, 1911
 Der Schuster von Delft (совместно с Wilhelm), Bersa, 1914
 «Ласточка» (La rondine), Джакомо Пуччини, 1917

Оперетты и зингшпили 
 Der Schmetterling (совместно с Бернхардом Бухбиндером), Charles Weinberge, 1896
 Die Göttin der Vernunft (совместно с Бухбиндером), Иоганн Штраус, 1897
 Fräulein Hexe (совместно с Бухбиндером), Josef Bayer, 1898
 Die Debutantin (совместно с Вальдбергом), Альфред Замара, 1901
 Das Baby (совместно с Вальдбергом), Рихард Хойбергер, 1902
 Die Millionenbraut (совместно с E. Limé), Berté, 1904
 Der schöne Gardist (совместно с А. Ландесбергом), Berté, 1907
 Der kleine Chevalier, Berté, 1907
 Принцесса долларов (Die Dollarprinzessin, совместно с Фрицем Грюнбаумом), Лео Фалль, 1907
 Baron Trenck (komische Operette,совместно с R.Боданцки), Felix Albini, 1908
 Ein Mädchen für Alles (совместно с Waldberg), Генрих Рейнгардт, 1908
 Die Paradiesvögel (совместно с J. Wilhelm), P. Silber, 1908
 Die Glücksnarr (совместно с Landesberg), Berté, 1908
 Die Sprudelfee (совместно с Wilhelm), Генрих Рейнгардт, 1909
 Граф Люксембург (Der Graf von Luxemburg, совместно с Боданцки), Франц Легар, 1909
 Цыганская любовь (Zigeunerliebe, совместно с Боданцки), Легар, 1910
 Schneeglöckchen (совместно с Wilhelm), G. Kerker, 1910
 Das Puppenmädel (совместно с L. Stein), Фалль, 1910
 Die schöne Risette (romantische Operette,совместно с Боданцки), Фалль, 1910
 Die Sirene (совместно с Stein), Фалль, 1911
 Der flotte Bob (совместно с W. Sterk), K. Stigler, 1911
 Die kleine Freundin (совместно с Stein), Straus, 1911
 Ева (Eva [Das Fabriksmädel], совместно с Боданцки), Легар, 1911
 Casimirs Himmelfahrt (совместно с Боданцки), B. Granichstaedten, 1911
 Prinzess Gretl (совместно с Боданцки), Reinhardt, 1913
 Наконец одни (Endlich allein, совместно с Боданцки), Легар, 1914
 Der Märchenprinz (совместно с Sterk), Berté, 1914
 Der Durchgang der Venus (совместно с R. Oesterreicher), Эйслер, Эдмунд, 1914
 Der künstliche Mensch (совместно с Oesterreicher), Фалль, 1915
 Die erste Frau (совместно с Oesterreicher), Reinhardt, 1915
 Wenn zwei sich lieben (совместно с Боданцки), Эйслер, 1915
 Das Dreimäderlhaus (зингшпиль, совместно с H. Reichert, after R. H. Bartsch: Schwammerl), Berté, 1916
 Die Faschingsfee (совместно с Oesterreicher), Kálmán, 1917
 Die schöne Saskia (совместно с Reichert), O. Nedbal, 1917
 Hannerl [Dreimäderlhaus, part 2] (зингшпиль, совместно с Reichert), K. Lafite, 1918
 Там, где жаворонок поёт (Wo die Lerche singt, совместно с Reichert), Легар, 1918
 Johann Nestroy (зингшпиль, совместно с Oesterreicher), E. Reiterer, 1918
 Nimm mich mit (совместно с Waldberg), H. Dostal, 1919
 Der heilige Ambrosius (Schwank,совместно с A. Rebner), Фалль, 1921
 Nixchen (совместно с Oesterreicher), Straus, 1921
 Фраскита (Frasquita, совместно с Reichert), Легар, 1922
 Танец стрекоз (Libellentanz), Легар, 1923
 Agri (совместно с Sterk), E. Steffan, 1924
 Ein Ballroman [Der Kavalier von zehn bis vier] (совместно с Oesterreicher и F. Rotter), Stolz, 1924
 Das Milliardensouper (совместно с H. Kottow), Steffan, 1925
 Der Mitternachtswalzer (совместно с Oesterreicher), Stolz, 1926
 Ade, du liebes Elternhaus [Die Lori] (зингшпиль, совместно с Reichert), O. Jascha, 1928
 Rosen aus Florida (совместно с Reichert), Korngold, after Фалль, 1929
 Walzer aus Wien (зингшпиль, совместно с Reichert и Эрнст Маришка), J. Bittner и Korngold, 1930

Примечания

Литература 
 
 
 The New Grove Dictionary of Opera, edited by Stanley Sadie (1992), ISBN 0-333-73432-7 и ISBN 1-56159-228-5
 The Oxford Dictionary of Opera, by John Warrack и Ewan West (1992), ISBN 0-19-869164-5

Музыковеды Австрии
Драматурги Австрии
Франц Легар